Al-Asifa – organizacja partyzancka podległa palestyńskiemu al-Fatahowi
 As-Sa’ika – palestyńska organizacja zbrojna założona jako część syryjskiej partii Baas